Jatingarang (Bayan)
 Jatingarang (Bodeh)
 Jatingarang (Weru)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing